Au Portugal, Tábua peut désigner :
Tábua, ville et municipalité située dans le district de Coimbra et la région Centre.
Tábua, paroisse civile qui a donné son nom à la municipalité ci-dessus.
Tabua, paroisse civile de la municipalité de Ribeira Brava, située dans l'île et région autonome de Madère.
tabua, dent de cachalot polie et sacrée à Fifji.
Tabua (Arabie saoudite), nom d'une reine de l'antiquité arabe, à Dumat Al-Djandal.
en:Tábua